Esta é a lista dos 85 bairros com denominação própria do município brasileiro de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, de acordo com a Lei Nº 3.275, DE 20 de abril de 2021, que define o abairramento deste município, sendo dividido em dois distritos.https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/cidade/cabo-frio-rj-br/

1º Distrito (Sede):

 Aeroporto
 Algodoal
 Assunção
 Boca do Mato 
 Bosque de Cabo Frio
 Bosque do Peró
 Braga
 Cajueiro
 Caminho de Búzios
Caminho Verde
Canto do Forte
 Célula Mater 
 Centro
 Colinas do Peró
 Costa do Peró
 Dunas
 Dunas do Peró
 Estação das Garças
 Foguete
 Gamboa
 Guarani
 Guriri
 Ilha da Conceição
 Ilha da Draga
 Ilha do Anjo
 Itajuru
 Jacaré
 Jardim Caiçara
 Jardim Esperança
 Jardim Excelsior
 Jardim Flamboyant
Jardim Náutillus 
 Jardim Olinda
 Jardim Peró
 Manoel Corrêa
 Marlin
Monte Alegre 
Monte Carlo
Nova Cabo frio
Novo Portinho
Ogiva
 Palmeiras
 Parque Burle
 Parque Eldorado
 Passagem
 Peró
 Perynas
 Pontal do Peró
 Portinho
 Porto do Carro 
 Porto do Sol
 Praia do Siqueira
 Recanto das Dunas
 Reserva do Peró
 São Bento
 São Cristóvão
 São Francisco
 Sossego
 Tangará
 Vila do Ar
 Vila do Sol
 Vila Nova
Ville Blanche

2º Distrito (Tamoios):

Agrisa
 Aquarius 
 Botafogo
 Campos Novos
 Centro Hípico
 Florestinha
 Gargoá
 Long Beach
 Maria Joaquina
 Nova Califórnia
 Orla 500
 Parque Veneza
 Reserva Militar
 Samburá
 Santa Margarida
 Santo Antônio
 São Jacinto
 Terramar
 Unamar
 Verão Vermelho
 Vista Alegre
 Viva Mar

Cabo Frio